Avondklokrellen in Montreal in 2021, n.a.v. een maatregel in Quebec als gevolg van de coronacrisis 
 Avondklokrellen in Nederland in 2021, n.a.v. een maatregel in dat land als gevolg van de coronacrisis 
 Avondklokrellen in New York in 1988, plaatselijk de Tompkins Square Park riot genoemd
 Avondklokrellen in Sunset Strip in 1966, rellen in West Hollywood